«Non siamo soli» () — сингл, исполненный вокальным дуэтом — итальянским певцом Эросом Рамаццотти и пуэрто-риканским певцом Рики Мартином. Композиция была выпущена в октябре 2007 года. Песня была включена в альбом-сборник Эроса Рамаццотти «e²».

Песня существует в двух версиях — на итальянском языке, и на испанском. В испанской версии песня называется «No estamos solos». Композиция оказалась в списке самых продаваемых синглов в Италии, заняв первое место, а также получила хорошие результаты в Греции, Швейцарии и Венгрии.

Видеоклип 
Музыкальный видеоклип на песню в августе 2007 года снял режиссёр Уэйн Айшем в Майами-Бич.

Список композиций 
European CD/digital single 
 "Non siamo soli" – 3:45
 "No Estamos Solos" (Spanish Version) – 3:44

Чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 «Non siamo soli» на YouTube;
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти  .

Синглы 2007 года
Песни Италии
Песни на итальянском языке
Песни на испанском языке
Песни 2007 года
Музыкальные видео по алфавиту
Синглы Эроса Рамазотти
Песни Рики Мартина
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Клипы, снятые Уэйном Айшемом